Amezaga ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo De Amezaga (1835–1899), italienischer Kolonialoffizier
 Hilda Amezaga (* 1954), mexikanische Turnerin
 Juan José de Amézaga (1881–1956), uruguayischer Jurist